Olivia Williams peut désigner :
 Olivia Williams (née en 1968), actrice britannique ;
 Olivia Williams, personnage du manga Sailor Moon.